Wadu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wadu (socken), Sichuan, 
 Wadu Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar